Apatheia (filozofia)
 Apatia (grupa muzyczna)
 Apatia (psychopatologia)

Zobacz też 
 Apatia seksualna